Bela majica (francosko maillot blanc) na dirki Tour de France (francosko maillot à pois rouge) pripada najboljšemu mlademu kolesarju.

Zmagovalec mora biti 1. januarja na leto dirke star manj kot 25 let. Sedemkrat se je zgodilo, da je isti kolesar osvojil tako belo, kot tudi rumeno majico za skupno zmago, v letih 1983, 1997, 2007, 2010, 2019, 2020 in 2021. Najuspešnejši kolesarji so Jan Ullrich, Andy Schleck in Tadej Pogačar, ki so belo majico osvojili po trikrat.

Dosedanji nosilci bele majice 

Dirka po Franciji